Ненад Зимонич и Даниэль Нестор — победители турнира. В финале серб и канадец переиграли прошлогодних чемпионов: братьев Брайанов.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Второй раунд)
  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро ''(Полуфинал)

<li>  Микаэль Льодра /  Николя Маю (Второй раунд)
<li> ''' Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Титул)
<li>  Лукаш Кубот /  Роберт Линдстедт (Второй раунд)
<li>  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Mutua Madrid Open 2014